Горнов — русская фамилия. Известные носители:

 Горнов, Александр Александрович — лётчик-снайпер, заслуженный военный летчик России, полковник.
 Горнов, Виктор Фёдорович (род. 1957) — советский и российский футболист.
 Горнов, Николай Александрович — советский партийный и государственный деятель.
 Горнов, Тимофей Яковлевич (1916—1944) — Герой Советского Союза.